Битва на мосту Корнеллана — состоявшееся в 842 году в селении  (; ныне деревушка в муниципалитете Салас, Астурия) сражение между войсками узурпатора Непоциана, захватившего власть в Астурийском королевстве после смерти короля Альфонсо II, и Рамиро, законного преемника умершего монарха.

Сражение произошло на мосту через реку Нарсеа. Во время боя сторонники Непоциана покинули своего командира и бежали. Это позволило Рамиро уже без помех занять освободившийся астурийский трон.

Сражения по алфавиту
Сражения Астурийского королевства
Сражения IX века
Сражения 842 года
IX век в Испании